Podistera är ett släkte av flockblommiga växter. Podistera ingår i familjen flockblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
Podistera